Надомник

 Надомник — человек, выполняющий работу у себя дома или в другом помещении
 Надомник — просторечное название ученика, обучающегося на индивидуальном (домашнем) обучении